Bourgault évoque les artisans de ce nom qui ont fait de Saint-Jean-Port-Joli la capitale de l'artisanat et de la sculpture sur bois.

Jean-Julien Bourgault (1910-1996), sculpteur québécois 
Lise Bourgault (née en 1950), femme politique québécoise
Médard Bourgault (1897-1967), sculpteur québécois
Pierre Bourgault (1934-2003), journaliste et communicateur québécois
Yves Bourgault (né en 1950), membre du Front de libération du Québec

Homonymie de patronyme